Die Bezirksliga Potsdam 1965/66 war die 14. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison, sicherte sich diesmal die BSG Motor Süd Brandenburg den Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. Dort belegten die Brandenburger in der Staffel B den vierten Rang und verblieben in die Bezirksliga.

Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln war die Zweitvertretung von Motor Babelsberg, die BSG Lokomotive Brandenburg und Vorjahresaufsteiger Motor Mögelin. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison drei von vier Staffelsieger aus der Bezirksklasse auf. Dies waren aus der Staffel A Traktor Pritzwalk, aus der Staffel C Empor Neuruppin sowie aus der Staffel D Motor Ludwigsfelde. Vierter Aufsteiger war der Zweitplatzierte aus der Staffel B Empor Potsdam. Sieger in der Staffel B wurde zum dritten Mal in Folge die Zweitvertretung von Motor Süd Brandenburg, die nach dem verpassten Aufstieg der ersten Mannschaft in die DDR-Liga kein Aufstiegsrecht besaß.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1965/66